Сасун:
 Сасун — армянское мужское имя.
 Сасун — историческая местность в Армении, от которой происходит имя национального героя Давида Сасунци.